Différents souverains ou membres de la famille régnante du Portugal ont été prénommés Pierre :

Souverains 
Pierre de Portugal est un prince capétien portugais du .
Pierre  de Portugal fut roi de Portugal de 1357 à 1367.
Pierre II de Portugal fut roi de Portugal de 1683 à 1706.
Pierre III de Portugal fut roi de Portugal de 1777 à 1786.
Pierre IV de Portugal fut roi de Portugal du  au .
Pierre V de Portugal fut roi de Portugal de 1853 à 1861.

Infants 

 Pierre de Portugal,  duc de Coimbra, fils de Jean  et de Philippa de Lancastre.

Théâtre 
 Pierre de Portugal est une pièce de théâtre de Lucien Arnault

Homonymie dynastique